°C-ute – japoński zespół muzyczny
 Cute – maltański zespół muzyczny
 Cute – album Alisy Mizuki
 Cute (I’m Not Cute!) – singel zespołu Blog 27